Västerbäcken kan avse:
Västerbäcken, Närpes, Österbotten
Västerbäcken, Umeå, Västerbotten